

Колоні — місто, штат Нью-Йорк
 Колоні — селище, штат Нью-Йорк

 Колоні — місто, штат Алабама
 Колоні — місто, штат Канзас
 Колоні — місто, штат Оклахома